First Island ist der Name folgender Inseln

in Australien:
 First Island (Northern Territory)

in den Vereinigten Staaten:
 First Island (Crow Wing County, Minnesota)
 First Island (St. Louis County, Minnesota)
 First Island (Stearns County, Minnesota)
 First Island (New York)
 First Island (Pennsylvania)
 First Island (Tennessee)
 First Island (Wisconsin)